Primera dama peut signifier : 
Primera dama, une telenovela chilienne diffusée en - par El 13.
Primera dama, une telenovela colombienne diffusée en 2011 - 2012 par Caracol Televisión.